Одиннадцатый сезон мультсериала «Симпсоны» транслировался с 26 сентября 1999 года по 21 мая 2000 года на телеканале Fox.

Эпизоды

Примечания 

11
Телесезоны США 1999 года
Телесезоны США 2000 года